Петриковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Петриковка — село в Сандыктауском районе Акмолинской области.

Украина 
 Петриковка — село в Васильковском районе Днепропетровской области.
 Петриковка — посёлок в Петриковском районе Днепропетровской области.
 Петриковка — село в Солонянском районе Днепропетровской области.

См. также 
 Малая Петриковка